Кубок наследного принца 2008/2009 — 34-й розыгрыш Кубка наследного принца Саудовской Аравии по футболу.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на сайте goalzz.com 
Статистика на сайте soccerway.com

2008/2009
Спорт в Саудовской Аравии в 2009 году
Саудовская Аравия
Февраль 2009 года